Виттóрио Эрспамéр (; 30 июля 1909, Малоско — 25 октября 1999, Рим) — итальянский учёный-химик и фармаколог, профессор фармакологии, известен своими работами в области химического синтеза и фармакологических исследований более 60-ти соединений, в том числе серотонина и октопамина.

Биография 
Витторио Эрспамер родился в 1909 году в небольшой деревне Валь-ди-Нон в Малоско, автономного региона Трентино на севере Италии. Он посещал школу Римско-католической архиепархии Тренто, по окончании переехал в Павию, где он учился в колледже. В колледже изучал медицину и хирургию. Окончил колледж в 1935 году. Затем он получил звание доцента анатомии и физиологии в одном их старейших университетов Европы, основанного в 1361 году — Университете Павии. В 1936 году он получил стипендию для обучения в Институте фармакологии в Университете Берлина. После возвращения в Италию в 1939 году, он переехал в Рим, где занял должность профессора фармакологии.

В 1947 году стал профессором фармакологии на факультете медицины в Университете Бари. В 1955 году он переехал из Бари в Парму. Здесь ему предложили эквивалентное место профессора фармакологии на факультете медицины Университета Пармы.

Член Академии деи Линчеи (1974), иностранный член НАН США (1990), член Американской академии искусств и наук (1992). Лауреат премии Фельтринелли (1954) и  (1957). Подписал «Предупреждение учёных человечеству» (1992).

Известные открытия 
Ещё будучи студентом колледжа (1933—1934 гг.), Эрспамер опубликовал свою первую работу по гистохимическому анализу энтерохромаффинных клеток, с использованием передовых технологий 30-х годов XX века. В 1935 году он извлёк из экстракта ткани кишечника неизвестное вещество, вызывающее сокращение гладкой мускулатуры, которое, многие химики того времени приняли за адреналин. Однако через два года, Эрспамеру удалось доказать, что экстрагированное вещество вовсе не адреналин, а ранее неизвестный амин, названный им «энтерамином». В 1948 году Морис Раппорт, Арда Грин и Ирвин Пейдж в Кливлендской клинике обнаружили сосудосуживающее вещество в сыворотке крови, которое назвали серотонином. Структура этого вещества, которую предложил Морис Раппорт, в 1951 году была подтверждена химическим синтезом. В 1952 году было доказано, что энтерамин то же самое вещество, что и серотонин. Другой, также важный амин, был обнаружен Эрспамером в 1948 году, в слюнных железах осьминога — октопамин.

Примечания

Литература 
Биография
 

Для углубленного изучения биографии

Paolo Mazzarello, Dario Mantovani, Il merito e la passione. Vittorio Erspamer e Pietro Ciapessoni al collegio Ghisleri di Pavia, Istituto Editoriale Cisalpino, 2011 ISBN 9788820510206

Авторские издания

 M. Vialli e V. Erspamer, «Ricerche sul secreto delle cellule enterocromaffini», Cell and Tissue Research, 27(1, January): 81-99, 1937, ISSN 0302-766X (Print), 1432-0878 (Online) ;
 V. Erspamer, «Ricerche morfologiche ed istochimiche sui lipidi delle vie biliari nei Mammiferi», Cell and Tissue Research, 26(1, March): 202—238, 1937, ISSN 0302-766X (Print) 1432-0878 (Online), ;
 A. Anastasi, G. Bertaccini, V. Erspamer, «Pharmacological data on phyllokinin, bradykinyl, isoleucyl, tyrosin 0-sulphate, and bradykinyl-isoleucyl-tyrosine»,  British Journal of Pharmacology and Chemotherapy, 27 / 3, 1966, 479—485;
 G. Falconieri Erspamer, G. Mazzanti, G. Farruggia, T. Nakajima, N. Yanaihara, «Parallel bioassay of litorin and phylloritons on smooth muscle preparations», Peptides, vol. 5, Anckho International Inc. 1984, pp. 765—768;
 G. Falconieri Erspamer, T. Nakajima, T. Yasuhara, «Pharmacological data on crinia-angiotensin II»,  J. Pharm. Pharmacol., 31, 1979, 720;
 G. Kreil, D. Barra, M. Simmaco, V. Erspamer, G. Falconieri, Erspamer, L. Negri, C. Severini, R. Corsi, P. Melchiorri, «Deltorphin, a novel amphibian skin peptide with high selectivity and affinity for delta opoid receptors»,  European Journal of Pharmacology, 162, 1989, , 123—128.
 M. Broccardo, G. Falconieri Erspamer, P. Melchiorri, L. Negri, R. De Castiglione, «Relative potency of bombesin-like peptides»,  British Journal of Pharmacology, 55, 1975, 221—227;
 M. Broccardo, V. Erspamer, G. Falconieri Erspamer, G. Improta, G. Linari, P. Melchiorri, P.C. Montecucchi, «Pharmacological data on dermorphins, a new class of potent peptides from amphibian skin»,  Br. J. Pharmac., 73, 1981, 625—631;
 P. Montecucchi, G. Falconieri Erspamer, J. Visser, «Occurence of Asn, Leu, caerulein in the skin of the African frog Hylambates maculatus»,  Eperientia, 33, 1977, 1138—1139;
 P.C. Montecucchi, R. De Castiglione, S. Piani, L. Gozzini, V. Erspamer, «Amino acid composition and sequence of dermorphin, a novel opiate-like peptide from the skin of Phyllomedusa Sauvagei»,  Int. J. Peptide Protein Res., 17, 1981, 275—283;
 R. Endean, V. Erspamer, G. Falconieri Erspamer, G. Improta, P. Melchiorri, L. Negri, N. Sopranzi, «Parallel bioassay of bombesin and litorin, a bombesin-like peptide from the skin of litoria aurea»,  British Journal of Pharmacology, 55, 1975, 213—219;
 T. Nakajima, T. Yasuhara, G. Falconieri, V. Erspamer, J. Visse, «Occurence of Hyp-bradykinin in methanol extracts of the skin of the south Africa leptodactylid frog Heleophryne purcelli», Experientia, 35, 1979, 1133;
 T. Yasuhara, T. Nakajima, K. Nokihara, C. Yanaihara, N. Yahaihara, V. Erspamer, G. F. Erspamer, «Two new frog skin peptides, phyllolitorins, of the bombesin-ranatensin family from Phyllomedusa sauvagei»,  Biomedical Research, 4, 1983, 407—412;
 V. Erspamer, A. Anastasi, «Polypeptides active on plain muscle in the amphibian skin», Hypotensive Peptides, ed. E. G. Erdos, N. Back, F. Sicuteri, Springler Verlag, New York 1955, pp. 63-75 e 76-85;
 V. Erspamer, A. Glaesser, «The action on eledoisin on the systemic arterial blood pressure of some experimental animals»,  British Journal of Pharmacology and Chemotherapy, 20 / 3, 1963, 516—527;
 V. Erspamer, G. Bertaccini, J.M.Cei, «Occurence of bradykinin, like substances in the amphibian skin»,  Experientia, 18 / 563, 1962, 163-6;
 V. Erspamer, G. Boretti, «Identification of enteramine and enteramine- related substances in extracts of posterior salivary glands of octopus vulgaris by paper chromatography», Experientia, 6(9, : 344, 1950;
 V. Erspamer, G. Falconieri Erspamer, «Pharmacological actions of eledoisin on extravascular smooth muscle»,  British Journal of Pharmacology and Chemotherapy, 19 / 2, 1962, 337—354;
 V. Erspamer, G. Falconieri Erspamer, M. Inselvini, L. Negri, «Occurence of bombesin and alytesin in extracts of the skin of three european discoglossid frogs and phrmacological actions of bombesin on extravascular smooth muscle», British Journal of Pharmacology and Chemotherapy, 45 / 2, 1972, 333—348;
 V. Erspamer, G. Falconieri Erspamer, P. Melchiorri, L. Negri, «Occurence and polymorphism of bombesin-like peptides in the gastrointestinal tract of birds and mammals», Gut 20, 1979, 1047—1056;
 V. Erspamer, G. Falconieri, «Papierchromatographische Untersuchungen ueber die Hydroxyphenylalkylamine der Gestenkeimlinge»,  Naturwisssenschaften, 18, 1952, 431-2;
 V. Erspamer, L. Negri, G. Falconieri Erspamer, R. Endean, «Uperolein and other active peptides in the skin of the australian leptodactylid frogs uperoleia and taudactylus»,  Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacolol., 289, 1975, 41-45;
 V. Erspamer, L. Negri, G. Falconieri Erspamer, R. Endean, Uperolein and other active peptides in the skin of the australian leptodactylid frogs uperoleia and taudactylus",  Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacolol., 289, 1975, 41-45;
 V. Erspamer, P. Melchiorri, T. Nakajima, T. Yasuhara, R. Endean, «Amino acid composition and sequence of crinia-angiotensis, an angiotensis II-like endecapeptide from the skin of the australian frog Crinia georgiana»,  Experientia, 35, 1979, 1132.

Ссылки 
 L’archivio di Vittorio Erspamer
 Biografia di Vittorio Erspamer, Società Italiana di Farmacologia (SIF),
 Pubblicazioni di Vittorio Erspamer registrate su PubMed 
 «Sostanze bioattive: dalla pelle di un anfibio al cervello di uomo»  Prolusione di Erspamer all’inaugurazione del 205° A.A. dell'Accademia dei XL, marzo 1987
 Voci curate per Universo del corpo, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani:
 Farmaco , con Vittorio Alessandro Sironi,
 Oppioidi 
 Sistema nervoso , con Maurizia Alippi Cappelletti, Vincenzo Bonavita, Alfonso Di Costanzo, Simone Sampaolo, Vanessa Ceschin

См. также 
 Серотонин
 Октопамин

Фармакологи по алфавиту
Фармакологи Италии
Члены Академии деи Линчеи
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Преподаватели Павийского университета
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Лауреаты премии Фельтринелли
Выпускники Павийского университета